Bypass (informàtica), sistema informàtic que modificant el flux normal de dades cap a una ruta alternativa si es produeix una caiguda de corrent o algun altre problema;
 Bypass, una forma d'esquivar un sistema de seguretat informàtic per furoners, o també enfocament diferent per solucionar un problema informàtic;
 Carretera de circumval·lació, ruta alternativa que circula al voltant d'una zona urbana, envoltant totalment o parcialment, amb la finalitat d'evitar que els vehicles entrin, si no tenen intenció de fer-ho, i escurçant el temps de la ruta, i millorant la seguretat viària;
 Bypass, maniobres militars al voltant d'un obstacle, una posició, o de tropes per mantenir el  momentum  d'avantatge
 Bypass, interruptor que permet suprimir els efectes de so aplicats per un processament d'àudio, per a obtenir un senyal de so original;
 Bleach bypass, tècnica de revelat fotogràfic d'un negatius o diapositiva en color, que consisteix a evitar la retenció del clor i la plata durant el processament, i que dona com a resultat una imatge en blanc i negre sobre una imatge en color
 Medicina:
 Desviació de la sang o d'altres líquids orgànics a través de noves vies:
artificials o derivació quirúrgica, en anglès bypass.
patològiques, en aquest cas el terme anglès pot ser shunt.